Death Mask peut désigner :
 Death Mask, un film réalisé en 1984 par Richard Friedman
 Death Mask, un film réalisé en 1998 par Steve Latshaw
 Death Mask, un jeu vidéo Amiga CD32
 Death Mask, un roman de Jim Butcher, série Les Dossiers Dresden
Death Mask,  Chevalier d'Or du sanctuaire dans Saint Seiya.